Forest Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Forest Springs (Nevada County, Kalifornien)
 Forest Springs (Santa Cruz County, Kalifornien)
 Forest Springs (Kentucky)
 Forest Springs (Missouri)